USS Sproston je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Sproston (DD-173) 
 USS Sproston (DD-577)

Sproston